Maratonec je lahko:
 Maratonec - atlet
 Maratonec - film